Amani Khalfaoui (1989-), judokate tunisienne
Mohamed Achraf Khalfaoui (1980-), footballeur tunisien
Saber Khalfaoui (1991-), footballeur tunisien